Александр Горбацевич:
 Горбацевич, Александр Алексеевич (род. 1955) — российский физик, академик РАН.
 Горбацевич, Александр Константинович (род. 1953) — белорусский физик, доктор физико-математических наук, профессор.